Nom de dos bisbes de Tessalònica:
Joan de Tessalonica el Vell, segle VII
 Joan de Tessalònica el Jove, segle IX.